Рудо́льф Ме́рингер (; 9 марта 1859, Вена, Австрия — 11 февраля 1931 года, близ Граца, Штирия, Австрия) — австрийский лингвист, специалист в области этимологии, предтеча психолингвистики, фольклорист. Один из основателей (вместе с Гуго Шухардтом) Школы слов и вещей.

Член-корреспондент Австрийской академии наук, , почётный член  и Венского антропологического общества.

Биография 
Родился 9 марта 1859 года в Вене. Католик. Отец — Георг Мерингер (1817—1886), родом из деревни Пиб (приход , , комитат Веспрем, королевство Венгрия), был сапожником и предпринимателем в Вене; сын Виртса Георга Мерингера () и Эвы Цингишшер (). Мать — Элизабет (1824—1877), родом из Остравы, внебрачная дочь Катарины Метки ().

С 1878 года учился германистике и сравнительному языкознанию в Университете Вены в основном под руководством . В 1882 году защитил диссертацию по индоевропейским долгим дифтонгам и получил степень доктора философии. В 1883—1885 годах провёл несколько семестров в Берлине, где повышал свою квалификацию в индоевропеистике под руководством Иоганнеса Шмидта. В 1885 году прошёл хабилитацию в Венском университете и получил должность приват-доцента индоевропеистики. В 1892 там же назначен экстраординарным профессором сравнительной грамматики индоевропейских языков. В 1893—1899 годах — ординарный профессор.

В 1895 году (в Вене) женился на Марии (род. 1875), дочери Венделина Хааша (Wendelin Haasz) и Розалии Обермюллер (). У Рудольфа и Марии родился сын — Йоханнес Рудольф Мерингер (1899—1944), доктор медицины, стоматолог, и две дочери, одна из которых, Грете Мерингер (род. 1896), стала доктором философии.

В 1899 принял предложение Грацского университета и стал там ординарным профессором санскрита и сравнительного языкознания. В 1909/1910 году декан, в 1917/1918 —  университета.

Он основал там Индоевропейский институт (), которым руководил до выхода на пенсию в 1930 году.

Умер 11 февраля 1931 года в деревне Кройсбах () под Грацем в Штирии.

Вклад в науку

Психолингвистика 
Важнейший вклад Мерингера в лингвистику заключается в том, что он первый обратил внимание на лингвистическое значение оговорок. Мерингер занимался романскими и италийскими языками, но больше всего — семантическими и фонетическими изменениями. Он пытался объяснить фонетические изменения лингвопсихологически и вместе с неврологом и психиатром Карлом Майером в 1895 году написал труд «Оговорки и очитки» (). Эту работу использовал Зигмунд Фрейд для изучения проблематики психопатологии, за что был подвергнут критике Мерингером: последний не одобрил использование примеров из его работы. В 1908 он опубликовал работу «Из жизни языка — оговорки, детская речь, подражание» (), где изложил выводы из своих наблюдений за детской речью и подражанием. В этих трудах он приводил обширные списки оговорок с анализом их появления. Эти труды полезны для науки до сих пор. Виктория Фромкин пишет: 

Основные постулаты его работ, посвящённых оговоркам:
 Ошибки не являются случайными, а управляются правилами.
 Основной единицей языка является не звук речи, а слово.
 Слова могут быть поделены на структурные компоненты, отличающиеся по силе их внутреннего представления ().
 Все носители порождают оговорки одинаковыми способами.
Все эти выводы приняты современными психолингвистами.

Большую часть своей коллекции оговорок он собрал за обеденными разговорами. Только один человек мог говорить в один момент; когда он оговаривался, разговор останавливался до тех пор, пока оговорка не будет записана.

Этимология 
Мерингер и Гуго Шухардт считаются основателями Школы слов и вещей. Мерингер изучал историю слов (этимологию) в связи с историей вещей, которые они обозначают. Он основал журнал «Слова и вещи». Мерингер постоянно предпринимал поездки по Австрии, Венгрии, Боснии (по Венгрии и Боснии — с 1890 года) в поисках разнообразных артефактов — от деталей строений до рыболовецких снастей.

Труды 
Отдельные работы:
 Ueber spuren roemischer dachconstruction in Cartuntum. — Wien, 1894.
 Versprechen und verlesen: eine psychologisch-linguistische Studie — Stuttgart: , 1895, в соавторстве с Карлом Майером; новое издание — New ed. with an introductory article by Anne Cutler and David Fay. (Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series II. Classics in psycholinguistics. Volume 2) — Amsterdam: , 1978. ISBN 90-272-0971-5, ISBN 90-272-0973-1.
 Indogermanische Sprachwissenschaft (том 59 в серии «» (Leipzig: G. J. Göschen): 1-е издание — 1895/1897, 2-е издание («2., durchgesehene Auflage») — 1899, 3-е издание («3. durchgesehene Aufllage, mit 4 tafeln») — 1903). Перевод на испанский: Rodolfo Meringer. Lingüística indoeuropea / Traducción directa, introducción y notas de . — Madrid: Victoriano Suárez, 1923 (в серии «Biblioteca española de divulgación científica»).
 Das deutsche Haus und sein Hausrat.— Leipzig: , 1906 (том 116 в серии «Aus Natur und Geisteswelt»).
 Aus dem Leben der Sprache — Versprechen, Kindersprache, Nachahmungstrieb. Festschrift der k. k. Karl-Franzens-Universität Graz aus Anlaß der Jahresfeier am 15. XI. 1906. — Berlin: , 1908.
 Mittelländischer Palast, Apsidenhaus und Megaron. (Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften) — Wien: Hölder, 1916. — 85 S.
Мерингер публиковал свои статьи в журналах «» (), «Вестник » (), «Доклады заседаний Императорской академии наук в Вене» (), «» () , а также множество статей в своём журнале. Некоторые статьи (не включены статьи из журнала Мерингера):
  Диссертация. В двух частях: «I. Ueber den indogermanischen dual der o-stämm» и «II. Flexion der zweizahl». Статья с таким же заглавием опубликована в  (Abhandlung II.) в двух частях: «A. Die einsilbigen Neutra des Indogermanisches» и «B. Ueber einge indogermanische Präfixe» и с введением.
 Статья в четырёх частях:
 
 
 
 
 
  Рецензия Пауля Кречмера на эту статью опубликована в журнале «» в четвёртом выпуске XXV тома от 1899 года на страницах 385—386.
 
  На эту книгу написал рецензию Карл Бругман (в журнале «Индогерманские исследования», том 14, с. 45—47).
 Статья «Wörter und Sachen» в четырёх частях в журнале «Indogermanische Forschungen» в 1904—1907 годах: в томах 16 (1904; «Wörter und Sachen. Mit 25 Abbildungen im Text», с. 101—196), 17 (1904/1905; «Wörter und Sachen II. Mit 15 Abbildungen», с. 100—166), 18 (1905/1906; «Wörter und Sachen III», с. 204—296), 19 (1906; «Wörter und Sachen IV. Mit 31 Abbildungen im Text», с. 401—457), 21 (1907; «Wörter und Sachen V. Mit 16 Abbildungen, davon 5 auf zwei Tafeln», с. 277—314).
  После статьи на страницах 422—423 помещён комментарий Вильгельма Майера-Любке к статье.\
 
Другие издания:
 Zur Geschichte des Kachelofen.

Примечания

Ссылки 
 

Профессора Венского университета
Почётные доктора Грацского университета
Умершие в Граце